Stegoceras (qui signifie « dôme cornu ») est un genre éteint de petits dinosaures bipèdes herbivores pachycéphalosaures.

Il a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé supérieur, au Maastrichtien, soit il y a environ entre  à  millions d'années. Il a été découvert dans les formations géologiques de Dinosaur Park et  d'Oldman pour l'espèce S. validum et dans les formations de Fruitland et de Kirkland pour l'espèce S. novomexicanum.

L'espèce type est Stegoceras validum.

Historique 

Connu tout d'abord uniquement par des fossiles de calottes crâniennes, ce n'est qu'en 1924 qu'un squelette complet de Stegoceras validum a été découvert.
Ce squelette a été décrit par le paléontologue américain Charles W. Gilmore. Ce fossile a permis de démontrer que les dômes osseux déjà découverts de cet animal correspondaient à la partie frontopatiétale de son crâne.

Gilmore considère que les dents de ce Stegoceras sont très semblables à celles d'un petit théropode Troodon formosus. Il renomme Stegoceras validum en Troodon validum,  Stegoceras étant alors considéré comme un synonyme junior de Troodon.

Cette attribution au genre Troodon a été abandonnée en 1945 lorsque des restes fossiles plus complets de cet animal ont été décrits. Le paléontologue américain Charles M. Sternberg a alors démontré que Troodon était un théropode, tandis que Stegoceras était un genre à part entière qui méritait l'érection d'une nouvelle famille, les Pachycephalosauridae. Ce dernier nom se rapporte à celui de l'autre genre rattaché à la nouvelle famille : Pachycephalosaurus, dont l'étymologie (« lézard à grosse tête ») est plus explicite.

Plusieurs autres espèces ont ensuite été rattachées au genre Stegoceras, mais en sont finalement sorties pour être attribuées à d'autres genres ou considérées comme des synonymes juniors de genres existants.

Une seule autre espèce Stegoceras novomexicanum, décrite en 2011, est attribuée au genre. Cette affiliation reste cependant très débattue parmi les paléontologues. En 2016, Williamson et Brusatte considèrent les fossiles comme ceux de jeunes Stegoceras validum. La même année, les inventeurs de l'espèce maintiennent leur attribution en reconnaissant qu'il s'agit d'adultes jeunes, mais en mettant en avant d'autres caractères propres à l'espèce et en considérant que certaines morphologies différentes au sein de l'espèce sont liées à des phénomènes d'hétérochronie.

Description 

La taille de Stegoceras est estimée à environ 2 mètres de long pour un poids de 55 kilos.

Les os du sommet de son crâne mesuraient près de  d'épaisseur et on a longtemps cru que cette épaisseur servait de base à une corne d'où le nom de genre de l'animal. On a cru aussi que ce crâne épais servait à se défendre contre les prédateurs ou à livrer des combats frontaux entre individus mâles, un peu comme chez les mouflons ou les bœufs musqués actuels. Plus tard, on a estimé qu'ils se livraient à des combats avec chocs latéraux car, tout d'abord, la forme arrondie du sommet du crâne aurait fait glisser très facilement la tête sur le côté et les animaux se seraient simplement éraflés et aussi parce que les pachycéphalosauriens n'étaient pas en mesure d'aligner parfaitement à l'horizontale la tête, le cou et le corps (ce qui est indispensable à la transmission de la force du choc). Enfin, la largeur relativement grande du corps de la plupart des pachycéphalosauriens aurait servi à protéger les organes vitaux au cours des chocs latéraux.

Lorsque le premier squelette partiel de Stegoceras a été découvert, on pensait qu'il avait des gastralia, des côtes abdominales, ce qu'on n'a pas retrouvé chez d'autres dinosaures ornithischiens. On a ensuite estimé qu'il s'agissait de tendons ossifiés.

Phylogénie 
Stegoceras appartient à la famille des Pachycephalosauridae.

Le cladogramme suivant est modifié d'Evans et de ses collègues en 2013. Il montre sa position au sein de cette famille où il est placé dans une polytomie avec les genres Colepiocephale et Hanssuesia. Une étude de 2020 a révélé que Gravitholus et Hanssuesia sont synonymes de Stegoceras. Dans le cladogramme ci-dessous, Hanssuesia sternbergi devient donc Stegoceras sternbergi :

Ce cladogramme diffère assez peu de celui de Longrich, Sankey et Tanke (2010).

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Pachycephalosauria
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Paléontologie au Canada
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1902